Philippe Bertrand peut faire référence à :
 Philippe Bertrand (1663-1724), sculpteur français ;
 Philippe Bertrand (1730-1811), ingénieur et géologue français ;
 Philippe Bertrand (1949-2010), auteur de bande dessinée, illustrateur et auteur français ;
 Philippe Bertrand, journaliste français ;
 Philippe Bertrand, la victime de l'affaire Patrick Henry, en France, en 1976.